Оле́нино — название населённых пунктов.

Россия 
 Оленино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Оленино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Оленино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Оленино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Оленино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Оленино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Оленино — посёлок городского типа в Тверской области, административный центр Оленинского района.
 Оленино — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Оленино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Оленино — бывшая деревня на окраине города Рыбинск, ныне Оленинская улица.

Украина 
 Оленино — село в Камень-Каширском районе Волынской области.

См. также 
 Оленина (значения)